Édgar Bismarck Andrade Rentería (nacido el 2 de marzo de 1988 en Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave) es un exfutbolista mexicano que jugaba como mediocampista.

Trayectoria 
Hizo su debut en Cruz Azul el 28 de enero de 2006 en un partido contra el Atlas que resultó en un empate. Él es parte del equipo mexicano que ganó la Copa Mundial Sub-17 en 2005. 

Mientras jugaba para Cruz Azul sufrió una lesión al intentar recuperar un balón para su equipo y se rompió el tobillo, en un partido de 2007 contra el Estudiantes Tecos UAG. 

Después de muchos meses de recuperación, regresó al campo en 2007.

Al finalizar el Bicentenario 2010, Cruz Azul anuncio a Andrade como Transferible y Jaguares de Chiapas compra su carta por 3 años.

En el Draft 2013 paso a Monarcas Morelia a préstamo por 6 meses.

En el Draft clausura 2014 paso a Club de Fútbol Pachuca donde solo jugó por 6 meses.

Para el Draft apertura 2014, Tiburones Rojos de Veracruz lo compra para el apertura 2014.

Para el torneo Apertura 2018, llega como refuerzo al cuadro de la Liga de Ascenso de México Cafetaleros de Chiapas.

Selección nacional 
Edgar Andrade estuvo en el Mundial Sub-17 de Perú 2005 donde fue campeón.

El 28 de noviembre de 2011, Leonel Álvarez dio a conocer la lista de convocados de la Selección Nacional, para el partido amistoso contra Guinea Ecuatorial y Edgar estuvo en la lista.

Debuta con la selección mayor el 11 de octubre de 2011 ante Guinea Ecuatorial.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Copas internacionales

Referencias

Enlaces externos 

Futbolistas de Veracruz
Futbolistas del Cruz Azul Fútbol Club
Futbolistas del Chiapas Fútbol Club
Futbolistas del Club Atlético Monarcas Morelia
Futbolistas del Club de Fútbol Pachuca
Futbolistas de los Cafetaleros de Chiapas
Futbolistas de los Tiburones Rojos de Veracruz
Futbolistas de la selección de fútbol sub-23 de México
Futbolistas campeones del mundo Sub 17 de México
Nacidos en Veracruz
Premio Nacional del Deporte (México)